Rábano de Aliste kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rábano de Aliste (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Rábano de Aliste (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar